Blanka Navarrská ( Blanca Garcés de Navarra, 1137, Laguardia - 12. srpna 1156) byla manželka budoucího kastilského krále Sancha III.

Narodila se jako dcera navarrského krále Garcíi VI. a 30. ledna 1151 se v Calahoře provdala za Sancha, následníka kastilského trůnu. V listopadu 1155 porodila syna pojmenovaného po kastilském dědovi a již v srpnu následujícího roku zemřela zřejmě v důsledku dalšího těhotenství či porodu. Byla pohřbena v klášteře Nájera.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Jiménezové
Navarrské infantky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Nájera
Narození v roce 1137
Úmrtí 12. srpna
Úmrtí v roce 1156
Ženy